Михаи́л Москале́нко:
 Москаленко, Михаил Захарович (1898—1985) — деятель ВМФ СССР, вице-адмирал.
 Москаленко, Михаил Иванович (род. 1953) — советский футболист.
 Москаленко, Михаил Илларионович (1919—1943) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Москаленко, Михаил Никонович (1948—2006) — украинский переводчик, историк и теоретик перевода.